Ардатовский уезд — административно-территориальная единица в составе Нижегородской губернии Российской империи и РСФСР, существовавшая в 1779—1923 годах. Уездный город — Ардатов. Крупнейшие населённые пункты — завод Выкса и Сноведский завод.

История 
Ардатовский уезд в составе Нижегородского наместничества был образован в 1779 году в ходе административной реформы Екатерины II. С 1796 года в составе Нижегородской губернии.

В 1923 году Ардатовский уезд был упразднён, его территория разделена между Выксунским и Арзамасским уездами.

Население 
По данным переписи 1897 года в уезде проживало 141 625 чел. В том числе русские — 98,8 %. В уездном городе Ардатове — 3546 человек.

Административное деление 
В 1890 году в состав уезда входило 29 волостей:

В 1913 году в уезде было 29 волостей: вместо Велетьминской волости образована Кулебакская волость (с. Кулебаки).

Примечания

Ссылки 
 
 Старые карты Ардатовского уезда

Уезды Нижегородской губернии